Muziek
 Winter's end (The Cats) (1971), een lied van de Nederlandse band The Cats
 Winter's end (Agnew/Downes), een lied (Keltische muziek) geschreven door David Agnew & David Downes
 Winter's end (Nuria) (2013), een lied van de Finse zanger Nuria
Literatuur
 Winter's end (Robert Silverberg) (1988), een roman van de Amerikaanse schrijver Robert Silverberg
 Winter's end (John Rickards) (2004), een roman van de Engelse schrijver John Rickards
Film
 Sarah, Plain and Tall: Winter's End (1999), een Amerikaanse televisiefilm van regisseur Glenn Jordan